Hydrocotyle novo-guineensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Warburg. Hydrocotyle novo-guineensis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
novo-guineensis